Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 747 dans le monde.

 Route régionale 747 en Finlande 
 Route nationale 747 en France